Тайвань — многозначный термин.

 Китайская Республика (Тайвань) — частично признанное государство в Восточной Азии, считающее себя продолжателем Китайской республики, имевшей в 1912—1949 гг. широкое дипломатическое признание и контроль над большей частью Китая.
 Тайвань — остров в Тихом океане.
 Тайвань — устаревшее название города Тайнань, бывшего административного центра острова Тайвань.
 Республика Тайвань (1895) — непризнанное государство, существовавшее в 1895 году.
 Республика Тайвань — проект преобразования Китайской Республики (Тайвань) в новое государство.
 Тайвань (провинция Китайской Республики) — провинция Китайской Республики.
 Тайвань (провинция КНР) — провинция КНР, фактически контролируемая Китайской Республикой.
 Тайвань (Новосибирская область) — необитаемый остров на Новосибирском водохранилище (Обском море).
 (2169) Тайвань — астероид из группы главного пояса, который был открыт 9 ноября 1964 года в обсерватории Цзыцзиньшань.